Весло:
 Весло — специальное изделие для управления и приведения плавательных средств в движение, посредством гребли;
 Весло, или крыло — в ботанике, название одного из лепестков в венчике мотылькового типа;
 Весло (поварское) — применяется поварами при массовом приготовлении пищи в больших столовых, для перемешивания продуктов в пищеварочных котлах (V = 200 — 250 литров) в процессе приготовления.
 Весло (жарг.) — в среде военнослужащих, лиц отбывающих заключение, и прочих постоянных коллективов, как правило организованно питающихся в столовых, слово обозначающее (замещающее) столовую ложку. 
 Весло (жарг.) — расхожее название снайперской винтовки Драгунова СВД, в среде военнослужащих из стран Содружества Независимых Государств.
 Весло (жарг.) — крутящаяся ручка для открытия окна в автомобиле.